12 oameni furioși se poate referi la:

12 oameni furioși (scenariu), scenariu din 1954 de Reginald Rose
12 oameni furioși (piesă de teatru), adaptare după Reginald Rose 
12 oameni furioși (film din 1957), adaptare după Reginald Rose, regia Sidney Lumet
12 oameni furioși (film din 1997), adaptare după Reginald Rose , regia William Friedkin
 Doisprezece oameni furioși (TV, 1966), regia Petre Sava Baleanu